Toponímia: 
 Canadà:
 Trenton (Nova Escòcia)
 Trenton (Ontàrio)
 Estats Units:
 Trenton (Alabama)
 Trenton (Carolina del Nord)
 Trenton (Carolina del Sud)
 Trenton (Dakota del Nord)
 Trenton (Florida)
 Trenton (Geòrgia)
 Trenton (Illinois)
 Trenton (Indiana)
 Trenton (Kentucky)
 Trenton (Maine)
 Trenton (Michigan)
 Trenton (Missouri)
 Trenton (Nebraska)
 Trenton (Nova Jersey)
 Trenton (Nova York)
 Trenton (Ohio)
 Trenton (Tennessee)
 Trenton (Texas)
 Trenton (Utah)
 Trenton (comtat de Dodge), Wisconsin
 Trenton (comtat de Pierce), Wisconsin
 Trenton (comtat de Washington), Wisconsin
 Altres:
 Batalla de Trenton, Nova Jersey, 1776
 Segona Batalla de Trenton, Nova Jersey, 1777

Vegeu també 
 Totes les pàgines començant amb «Trenton»